Наседкин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Наседкин, Анатолий Леонидович (1924—1994) — украинский советский живописец, народный художник Украины.
 
 Наседкин, Василий Фёдорович (1895—1938) — русский советский поэт.
 Наседкин, Виктор Григорьевич (1905—1950) — советский генерал-лейтенант, начальник ГУЛАГ НКВД (1941—1947).
 Наседкин, Владимир Никитович (род. 1954) — российский художник.
 
 Наседкин, Филипп Иванович (1909—1990) — русский советский писатель.